Osoby o tym nazwisku:
 Gábor Zombori – węgierski pływak, olimpijczyk
 Gyula Zombori – węgierski zapaśnik, olimpijczyk
 Ödön Zombori – węgierski zapaśnik, olimpijczyk
 Sándor Zombori – węgierski piłkarz
 Vilmos Zombori – rumuński piłkarz